Полона Ветрих (Љубљана, 10. јануар 1950) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1974. || Пролећни ветар || /
|-
| 1974. || Револуција  (кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија) || /
|-
| 1980. || Трансфер  || Дарја
|-
| 1982. || Неплодност  || /
|-
| 1985. || Наш човек  || /
|-
| 1987. || Прави гусар || Рецепторка
|-
| 1987. || -{Fortune of War}- (ТВ мини серија) || Друга свастика
|-
| 1987. || Био једном један Снешко || Наставница историје
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1994. || -{Moonacre}-  (ТВ серија)|| Лејди Блакхарт
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2006. || Косилница || /
|-
| 2007. || Инсталација љубезни || Жујка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Викенд в Бригхтону || Сусед
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа